«Whatever» — первый сингл рок-группы Godsmack. Выпущенный ещё также как первый сингл с дебютного альбома Godsmack, «Whatever» является одной из самых известных песен у группы.

Песня впервые появилась на рекламном бонус-диске, который прилагался к некоторым копиям All Wound Up.

«Whatever» в американском чарте Active Rock Top 10 продержался 33 недель. Godsmack получили много разоблачений, когда диск-жокей на WAAF, радиостанции в Массачусетсе, начали играть эту песню на концерте.

О песне 
Авторами песни являются Салли Эрна и Тони Ромбола, Ромбола прокомментировал:
Это ответ Салли его девушке, когда мы проходили через всю эту борьбу между репетициями пять вечеров в неделю, игрой по выходным и попытками сохранить отношения в то же время. Мы действительно начинали отрываться, и это трудно — пережить отношения с девушкой и иметь группу, занимающую все твоё время, плюс мы работали на постоянной основе, так что у них было, вероятно, 10 минут в день отдыха.

Позиции в чартах 
Billboard (США)

Примечания

Ссылки 

 

Песни Godsmack